Завальные озёра — тип озёр, котловина которых возникла в результате перекрытия русла горных рек. Другое название, встречающееся в отечественной литературе, — «подпрудные», то есть возникшие в результате подпруживания, запруживания. Такие перекрытия могут быть связаны с катастрофическими событиями, например сильными землетрясениями. 

Представляют опасность неконтролируемым прорывом в нижележащие области, угрожая смывом и затоплением населённых мест.

Завальные озера 
 Изшор
 Кезеной-Ам
 Рица
 Сан-Кристобал
 Сарез
 Севан
 Чейбеккёль
Аттабат — одно из самых молодых, образовано после оползня в 2010 году; и другие.

Опасность 
Опасность завальных озёр связана с возможностью прорыва в нижележащие области. Считается, что завальные и прорывные наводнения менее регулярны, чем наводнения других типов. Обычно связаны с оползнями и обвалами, землетрясениями, подвижками ледников. По статистике XX века такие события в мире случаются 10-15 раз в год.

В литературе и искусстве 
Таинственные высокогорные озёра окутаны легендами и мифами (например Лаку-Рошу в Румынии).
Высокогорные пейзажи являются предметом поэзии (Гейгёль) и академических исследований

Литература 
 Соколов А. А. Гидрография СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1952. — 287 с.
 Любушкина С., Пашканг К., Чернов А. Общее землеведение. — Просвещение Москва, 2004. — 288 с. ISBN 5-09-010908-7
 Панов Б. П. Лекции по гидрографии СССР. Часть 1. Физическая гидрография . Л.: ЛГМИ, Изд-во ЛПИ, 1971. — 188 с.

Примечания

Ссылки